Harrod ist der Name folgender Personen:

 James Harrod (1746–1792), US-amerikanischer Pionier und Entdecker
 Roy F. Harrod (1900–1978), englischer Ökonom
 Cynthia Harrod-Eagles (* 1948), britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Harrod-Domar-Modell, frühe einfache postkeynesianische Wachstumstheorie
 Harrods